Loveč může znamenat:

místopisný název
 Loveč (Bulharsko), město v Bulharsku
 Obština Loveč
 Lovečská oblast
 Loveč (Mladějov), vesnice v okrese Jičín

jiný význam
 Litex Loveč, bulharský fotbalový klub

podobný název
 Lovreć, vesnice a opčina v Chorvatsku